Hikarunix é uma distribuição gnu/linux em formato Live CD para a arquitetura x86. Ela foi baseada no Damn Small Linux, o nome é um portmanteau do nome da série de manga e anime Hikaru no Go e o GNU/Linux, em que o Hikarunix é baseado (que por usa vez é baseado no Unix).

Hikarunix pretende fornecer um ambiente completo e ultra-portátil para estudar e jogar o jogo Go; para um completo iniciante, paraquem o "O Modo Interativo ao Go" () de Mori  é incluído além de vários outros livros no formato PDF, além de uma cópia do Sensei's Library; para jogadores intermediários, que podem tirar vantagem de uma biblioteca abrangente de joseki e uma coleção de cerca de 9500 problemas desafiadores para trabalhar através do chamado GoGrinder; para os especialistas, que podem utilizar muitos clientes Go online ou estudar partidas registradas de mestres Go, ou ainda ter seus próprios jogos analisádios; tudo concentrado em um único sistema operativo capaz de assentar-se em um CD mini ou de tamanho regular, ou ser instalado em um disco rígido ou pen drive, então aficionados ao Go podem utilizar o Hikarunix em qualquer lugar.

Ligações externas 

  em Assembla
 Biblioteca do Sensei sobre Hikarunix
 Análise individual
 Análise da Associação Americana de Go do Hikarunix 
 mini-análise no Nedlinux
 

Distribuições Linux dos Estados Unidos
Distribuições Linux descontinuadas